

Patronymes 
Vdovine (masculin ; ) ou Vdovina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexeï Vdovine (1963-2022), joueur de water-polo russe
 Mikhaïl Vdovine (1967-), athlète russe spécialiste du 400 mètres
 Sergueï Vdovine (1993-), coureur cycliste russe
 Natalia Vdovina (1976-), joueuse de volley-ball russe
 Ksenia Ryjova née Vdovina (1987-), athlète russe spécialiste du 400 mètres

Patronyme russe